{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Шанхай Мастерс
|-
|align = "center" | Шанхай, Китай
|-
|align = "center" | 5 — 11 сентября 2011
|-
|align = "center" | Shanghai Grand Stage
|-
| Призовой фонд — GB£ 361 000
|-
| Победитель — £ 65 000
|-
| Высший брейк — 143 Шон Мёрфи
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 2010 — Алистер Картер
|-
| Чемпион 2011 — Марк Селби
|-
| Финалист — Марк Уильямс
|}

Шанхай Мастерс 2011 (, также известен как 2011 Bank of Communication Shanghai Masters'' — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 5 по 11 сентября 2011 года в Шанхае, Китай.

Победителем стал Марк Селби, обыгравший в финале Марка Уильямса со счётом 10:9.

Призовой фонд 

 Победитель: 65 000 £
 Финалист: 32 000 £
 Полуфиналисты: 15 000 £
 Четвертьфиналисты: 10 000 £
 1/8 финала: 7 000 £
 1/16 финала: 4 000 £
 4-й квалификационный раунд: 2 300 £
 3-й квалификационный раунд: 1 500 £
 Высший брейк в основной стадии турнира: 2 000 £
 Высший брейк в квалификации: 200 £
 Максимальный брейк в основной стадии: 10 000 £
 Максимальный брейк в квалификации: 1 000 £
 Общий призовой фонд: 361 000 £

Результаты

Уайлд-кард раунд 

Матчи были сыграны в Шанхае 5 сентября.

Основной турнир

Финал

Квалификация 

Матчи квалификации прошли с 31 июля по 4 августа 2011 года в Шеффилдской академии снукера.

Предварительная квалификация

Основная квалификация

Сенчури-брейки

Квалификация 
 145, 100 Майкл Уайт
 138, 107 Джеймс Уоттана
 136, 104 Фергал О'Брайен
 136 Том Форд
 129 Энтони Хэмилтон
 129 Джейми Бёрнетт
 127 Робин Халл
 123, 123, 100 Курт Мэфлин
 123 Бен Вулластон
 120 Найджел Бонд
 119, 110 Пассакорн Суваннават
 118 Адам Даффи
 117, 100 Барри Пинчес
 115 Марк Дэвис
 114 Адитъя Мехта
 114, 100 Лю Чуан
 111 Энтони Макгилл
 111, 107, 103 Стюарт Бинэм
 110 Цао Юйпэн
 107 Эльфи Бёрден
 104, 104 Джек Лисовски
 104, 100 Адам Уичерд
 102 Доминик Дэйл
 101 Джо Джогия

Основной турнир 
 143, 102 Шон Мёрфи
 132, 130, 129, 100 Марк Уильямс
 129, 123, 112, 107, 104 Энтони Хэмилтон
 129, 112 Стюарт Бинэм
 128, 102 Доминик Дэйл
 117, 113, 110 Марк Селби
 112 Джон Хиггинс
 111, 110 Ронни О'Салливан
 109 Роберт Милкинс
 101 Джейми Коуп
 100 Марк Аллен
 100 Майкл Холт

Примечания

Ссылки 

 Отчёт о турнире на World Snooker 
 Результаты турнира на snooker.org 

Шанхай Мастерс (снукер)
2011 год в снукере
2011 год в Шанхае